Lauria kan syfta på:

 Lauria (snäckor) – ett släkte snäckor

Geografi

Italien 

 Lauria, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Italienförgreningar